Военный совет (Военсовет) — коллективный орган руководства войсками в видах вооружённых сил государств, военных округов (флотов), групп войск и так далее:
 Революционный военный совет республики (РВСР, Р. В. С. Р.), реввоенсове́т (РВС) — высший коллегиальный орган управления и политического руководства Рабоче-крестьянской Красной армией в 1918—1934 годах.
 Военный совет — коллективный орган руководства в Вооружённых силах СССР.
 Военный совет при Совете обороны — военный совет при Совете обороны Союза ССР. 
 Военный совет Российской империи — высший орган по военно-хозяйственной и военно законодательной части в Российской империи, существовал в 1812—1917 годах.
 Военный совет Франции — высший коллегиальный орган управления вооружённых сил Франции.
 Военный совет — временный неконституционный орган, созданный 2 января 1992 года в ходе военного переворота в Грузии.
 Главный военный совет — коллегиальный орган Народного комиссариата обороны СССР или Народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР с 1938 по 1941 год.
 Военный совет ЦК КПК — высший партийный орган по руководству всеми Вооружёнными силами Китайской Народной Республики.
 Военный совет национального спасения — высший административный орган Польской Народной Республики периода военного положения в 1981—1983 годах.

См. также 
 Гофкригсрат

Военная наука
Военное искусство
Советы национальной безопасности
Военные советы